

Osoby o nazwisku Szyfter 
 Józef Szyfter (1893-1940) – polski pilot, kapitan Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Krzysztof Szyfter (ur. 1945) – polski genetyk, profesor nauk medycznych
 Paweł Szyfter (1893-1940) – polski żołnierz, kapitan Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Witold Szyfter (ur. 1948) – polski laryngolog, profesor nauk medycznych
 Zofia Szyfter – polska biolożka